Cristian Melinte (1988 – ) – calciatore rumeno
 Doina Melinte (1956 – ) – atleta rumena
 Mihaela Melinte (1975 – ) – martellista rumena